Roberto Kelly puede referirse a:

  Roberto Kelly (1964-), beisbolista panameño; o
 Roberto Kelly (1920-2012), marino y ministro chileno.